Висенте Суарез има више значења:

 Висенте Суарез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Висенте Суарез (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Висенте Суарез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Суарез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику